Klavdia Chouljenko (1906-1984), chanteuse et actrice soviétique
 Vassili Chouljenko (1949-), peintre russe

Patronyme russe
Patronyme ukrainien